Feuervogel steht für:
 Feuervogel, in der slawischen Mythologie ein glühender Vogel
 Feuervögel, eine Gattung der Familie der Sturmvögel, siehe Walvögel

Der Feuervogel steht für:
 Der Feuervogel, Ballett mit Musik von Igor Strawinsky
 einen tschechischen Märchenfilm von 1997, siehe Der Feuervogel (Film)

Siehe auch:
 Firebird
 Phönix (Mythologie)